«Лю́ди Икс: Дни мину́вшего бу́дущего» () — американский супергеройский фильм о приключениях команды из комиксов Marvel, снятый Брайаном Сингером по сценарию Саймона Кинберга и сюжету Джейн Голдман, Кинберга и Мэттью Вона. Это седьмой по счёту фильм серии «Люди Икс» и третий, снятый Брайаном Сингером (после «Людей Икс» и «Людей Икс 2»). Сценарий, основанный на популярном сюжете 1981 года «Days of Future Past» Криса Клэрмонта и Джона Бирна, написали Саймон Кинберг, Мэттью Вон и Джейн Голдман.

Является продолжением одновременно трёх фильмов — «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Люди Икс: Первый класс» (2011) и «Росомаха: Бессмертный» (2013). В актёрский состав «Дней минувшего будущего» входят: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Хэлли Берри, Шон Эшмор, Эллен Пейдж, Дэниел Кадмор (из «Последней битвы»), Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт и Лукас Тилл (из «Первого класса»). Среди новых лиц — Питер Динклэйдж, Омар Си, Эван Питерс, Фань Бинбин, Бубу Стюарт и другие.

Съёмки начались в апреле 2013 года и закончились 18 августа того же года. Мировая премьера фильма состоялась 10 мая 2014 в Нью-Йорке. В России фильм вышел на экраны 22 мая 2014 года. В США премьера фильма состоялась 23 мая 2014 года.

Сюжет 

Действие фильма начинается в недалеком будущем (в 2023 году). Программа «Стражи», созданная Правительством США для отлова мутантов, взбунтовалась, когда начала находить «спящие» мутационные гены и в обычных людях. Теперь весь мир лежит в руинах, а оставшиеся в живых обычные люди и мутанты содержатся в концентрационных лагерях.

Единственные, кто продолжают сопротивляться Стражам, — это Люди Икс, среди которых остались Бобби Дрейк, Пётр Распутин, Варпатч, Блинк, Санспот, Профессор Чарльз Ксавьер, Логан, Магнито, Шторм, Китти Прайд и Бишоп. Они постоянно мигрируют от бункера к бункеру, так как Стражи рано или поздно находят их. Китти Прайд открыла в себе способность «перемещать» разум в прошлое, благодаря чему мутанты узнают о времени рейда и успевают сбежать. Но после рейда в Москве отступать некуда.

Профессор Ксавьер, Логан, Магнито и Шторм прибывают в Китай в поисках укрывшихся мутантов. Колосс, Варпатч и все остальные также оказываются в живых. Их план состоит в том, чтобы отправить Чарльза в 1973 год, чтобы не дать Мистик убить Боливара Траска — создателя Стражей — во время подписания мирного договора в Париже. Именно это убийство повлекло за собой последовавшие события, потому что Мистик не успела сбежать, и на основе взятой у неё ДНК был создан компонент, дающий Стражам возможность адаптироваться под любого врага. Однако назад во времени удаётся отправить только Логана благодаря его регенерации. Остальные мутанты остаются в монастыре. Ксавьер и Магнито просят Логана объединить их и не дать развязать войну.

Оказавшись в 1973 году, Логан добирается до заброшенного особняка, когда-то бывшего школой для мутантов Ксавьера. Там Логан вступает в короткий бой с Хэнком Маккоем. Хэнк разработал препарат, позволяющий ему выглядеть как человек, а Ксавьеру — ходить, подавляя при этом суперсилы. Найдя Чарльза, Логан рассказывает ему о будущем и убеждает освободить Магнито из тюрьмы, расположенной под Пентагоном. Эрик Леншерр, в свою очередь, был арестован за убийство президента США Джона Ф. Кеннеди. Логан, Чарльз и Хэнк обращаются за помощью к Питеру Максимоффу, молодому мутанту, обладающему сверхскоростью, и просят его помочь освободить Магнито. Тем временем Траск требует у правительства финансирования его программы «Стражи», однако ему отказывают. В то же время Мистик спасает Жабу, Алекса Саммерса, Инка и Спайка от Уильяма Страйкера и находит Траска.

В Пентагоне Логан, Чарльз, Зверь и Питер, одолев охрану, спасают Магнито. Прибыв в Париж, Мистик пытается убить Траска, но Страйкер нейтрализует её. В этот же момент появляются Люди Икс, и Магнито пытается убить Рэйвен, чтобы она наверняка не смогла больше ничего натворить, но Зверь в ярости нападает на него. Эрик с трудом отбивается от Хэнка, а Мистик убегает. Логан видит Страйкера, из-за этого у него проскальзывают воспоминания о его прошлом (именно Страйкер провел эксперимент над Логаном, стерев ему память и покрыв скелет адамантием). Логан выходит из-под контроля в обеих временных параллелях и случайно ранит Китти, отчего ей тяжелее держать контакт двух времен. Страйкер, в свою очередь, также заинтересовался Логаном, увидев его когти.

Президент Никсон даёт согласие на финансирование программы «Стражей» и устраивает демонстрацию в Вашингтоне. Магнито врывается в здание «Траск Индастриз», крадёт чертежи роботов и переделывает их на борту поезда, идущего в Вашингтон, оснащая металлом. Тем временем Чарльз и Логан возвращаются в особняк, где Ксавьер всё-таки жертвует своей возможностью ходить в пользу телепатии. С помощью Логана Чарльз связывается с самим собой из будущего. Старый Ксавьер просит молодого себя «дать им надежду снова».

Логан, Ксавьер и Зверь прибывают в Вашингтон, чтобы не дать Мистик убить Траска на презентации Стражей. Переделанные роботы начинают атаковать публику. Никсон и Траск, преследуемые замаскированной под охранника Мистик, отправляются в убежище. Эрик вырывает из земли стадион «Роберт Ф. Кеннеди Мемориэл Стэдиум» и ставит его вокруг Белого дома. Под его контролем все Стражи. Один из них, следуя первоначальной программе по приказу Магнито, гоняется за Логаном и Хэнком. Логан вступает в бой с Магнито, однако Эрик, пронзая его арматурой, выкидывает в реку. Теперь герои прошлого сами за себя. В свою же очередь, в 2023 году Люди Икс ведут битву с намного более могущественными версиями Стражей, всё же нашедшими их убежище. Во время этого боя погибает большинство мутантов. В 1973 году Магнито, включив камеры с презентации, готовится убить спрятавшихся в убежище и объявить обычным людям войну, но Мистик ранит его и направляет пистолет на Траска. Чарльзу удаётся убедить её не убивать его, и она бросает пистолет на землю. В 2023 году Стражи готовятся убить последних Людей Икс, но будущее меняется, и всё исчезает. В прошлом Чарльз даёт Мистик и Магнито уйти.

Логан просыпается в школе для мутантов и обнаруживает, что все Люди Икс, включая Ороро Монро, Джин Грей и Скотта Саммерса, выжили. Но что стало с Санспотом, Блинк, Варпатчем и Бишопом, неизвестно. Это означает, что история с 1973 года двинулась по другому пути. Чарльз говорит Логану, что им ещё многое нужно наверстать. В 1973 году Мистик, приняв облик Страйкера, вытаскивает Логана из воды.

В сцене после титров показана толпа, которая скандирует «Эн Сабах Нур» перед молодым мутантом, строящим пирамиду. Это Апокалипсис — самый древний и невероятно сильный мутант. А то, что выкрикивает толпа — его имя. Возле него можно увидеть четырёх людей верхом на лошадях. Это четыре всадника Апокалипсиса — Война, Мор, Голод и Смерть.

Расширенная версия 
Существует также расширенная версия, в которой Шельма (Анна Пэкуин) играет более значимую роль.

Основные различия начинаются после сцены, в которой Росомаха в порыве эмоции ранит Китти — раны оказываются серьёзными, из-за чего ей труднее поддерживать его в прошлом. Бобби предлагает Профессору Икс и Магнито найти Шельму, чтобы она, используя силы Китти, заменила её. На слова Чарльза о том, что он все эти годы искал Шельму и не смог найти, Айсберг отвечает, что её держат в Церебро — там на ней ставят эксперименты, пытаясь адаптировать её способности для использования Стражами.

Используя самолёт Людей Икс, Чарльз, Бобби и Эрик пробираются в дом Чарльза, ставший неприступной крепостью Стражей, и спасают Шельму, но во время отступления от рук Стражей погибает Бобби (в оригинальной сцене он схожим образом погибает во время последней битвы). В воздухе на самолёт нападает Страж, и хотя Чарльзу удаётся сбросить его, рука робота застревает в корпусе корабля (рука посылала сигнал, именно так Стражи находят остальных в конце фильма). Вернувшись в убежище, Шельма забирает силы Китти и принимает её роль в процессе, позволяя Китти отдохнуть и восстановиться.

В прошлом, после того, как Чарльз попытался убедить Мистик бросить план по убийству Траска, она приходит в особняк. После разговора с Хэнком, она, приняв облик Чарльза, входит в Церебро и повреждает машину, чтобы Чарльз не смог найти её, а потом уходит. Хэнк показывает Логану и Чарльзу запись новостей, где говорится о прибытии Траска в Белый Дом, после чего все трое летят в Вашингтон. (В оригинальной сцене Чарльз понимает, куда направляется Рэйвен, запомнив билеты, которые она роняет, столкнувшись со стюардессой в аэропорту, через которую с ней говорил Чарльз).

В будущем, во время последней битвы, когда раненый Магнито запечатывает вход в убежище, сквозь преграду его переносит Китти (в оригинальной сцене это делает Блинк).

Добавлена сцена после анимационных титров, где показывают обросшего Траска, заключенного в тюрьме под Пентагоном, в которой ранее сидел Магнито.

В ролях

Создание

Пре-продакшн 
В ноябре 2011 года Саймон Кинберг, написавший в соавторстве сценарий к «Людям Икс: Последняя битва» и являвшийся сопродюсером «Людей Икс: Первый Класс», был нанят для написания сценария к фильму. В мае 2012 года 20th Century Fox объявила дату премьеры фильма в США — 18 июля 2014 года. Затем в августе 2012 года было утверждено название фильма — «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

В октябре 2012 года Мэттью Вон, оставшись в проекте в качестве сценариста, покинул пост режиссёра, чтобы сосредоточиться на экранизации комикса «Тайная служба» Марка Миллара. Позже режиссёром фильма был назначен Брайан Сингер. Сценарист Джейн Голдман, написавшая совместно с Мэттью Воном сценарий к фильму «Люди Икс: Первый Класс» , также была привлечена к проекту.

Джон Мир и Луиз Мингенбах были наняты в качестве художника-постановщика и художника по костюмам соответственно. По словам режиссёра, Мингенбах, ранее работавшая над фильмами «Люди Икс», «Люди Икс 2» и «Люди Икс: Начало. Росомаха», не будет создавать обычные чёрные кожаные костюмы.

Сингер заявил, что действие сюжета будет происходить в 1973 году, а в фильме появится бывший президент США Ричард Никсон. Также он сказал, что этот фильм станет самым масштабным из тех, над которыми он работал.

Джон Оттман, сотрудничавший с Сингером во всех его фильмах со времён «Людей Икс 2», подтвердил, что напишет музыку к фильму.

Кастинг 
В ноябре 2012 года Брайан Сингер через Twitter объявил, что Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и Николас Холт повторят свои роли в сиквеле «Первого Класса». В следующем месяце он подтвердил, что Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен вновь сыграют старые версии персонажей профессора Чарльза Ксавьера и Магнито соответственно. Сингер также подтвердил, что Хью Джекман повторит роль Росомахи. В январе 2013 года Сингер подтвердил, что Анна Пэкуин, Шон Эшмор и Эллен Пейдж повторят роли Шельмы, Айсберга и Китти Прайд. В феврале 2013 года Сингер объявил, что Питер Динклэйдж сыграет в фильме главного злодея. 2 марта 2013 года Брайан Сингер объявил, что французский актёр Омар Си присоединился к актёрскому составу. Хэлли Берри в интервью подтвердила, что она вернётся к роли Грозы. 15 марта 2013 года Сингер объявил, что Дэниел Кадмор вернётся в качестве Колосса, а также, что к актёрскому составу присоединились Фань Бинбин и Бубу Стюарт. В мае Сингер объявил, что Эван Питерс присоединился к актёрскому составу в роли Ртути. В июне австралийский актёр Джош Хелман получил роль в фильме. В июле Сингер опубликовал в Твиттере фотографию актёра Лукаса Тилла, находящегося на съёмках фильма, тем самым подтвердив, что актёр вернулся к роли Хавока.

Съёмки 
Съёмки начались 15 апреля 2013 года в Монреале, Канада.
В середине ноября стало известно, что фильму потребовались дополнительные съёмки в Монреале. Команда Брайана Сингера планировала, по неподтверждённым данным, снять несколько дополнительных сцен с Шторм. Причиной такой необходимости стала беременность актрисы Холли Берри на время основной части съемок.
В конце декабря Сингер сообщил, что ввиду ограничения хронометража, из фильма будет полностью вырезана часть с участием героини Шельма, которую играет актриса Анна Пакуин.

27 января журнал Empire анонсировал сразу 25 вариантов обложек с героями фильма. Часть героев, которая относится к прошлому, получила синий фон. Та часть, что относилась к будущему — розовый. Все вместе обложки складываются в длинную панораму столкновения времен, в середине которого Брайан Сингер — режиссёр картины.

Критика 
Фильм был высоко оценён кинокритиками, на агрегаторе рецензии Rotten tomatoes фильм получил 90 % на основе 331 рецензии со средней оценкой 7,5 из 10. На Metacritic оценка составила 75 из 100.

Продолжение 

Через 2 года вышло продолжение данного фильма под названием «Люди Икс: Апокалипсис». Главным антагонистом фильма стал Апокалипсис, один из самых сильных мутантов. Он также появился в сцене после титров. Премьера продолжения состоялась 27 мая 2016 года.

Примечания 

Фильмы о Людях Икс
Фильмы США 2014 года
Фильмы США в 3D
Фильмы 2014 года в 3D
Фильмы-сиквелы
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы о загрузке сознания
Фильмы о Москве
Фильмы о Париже
Фильмы о Вашингтоне
Фантастические фильмы 2014 года
Фильмы-боевики 2014 года
Апокалиптические фильмы
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о роботах
Фильмы, спродюсированные Брайаном Сингером
Фильмы, спродюсированные Лорен Шулер Доннер